Tombe la neige, une chanson composée et chantée par Salvatore Adamo (1963)
 Tombe la neige, une chanson par Les Avions
 Tombe, la neige, un album de Paul Mauriat (1971)
 Tombe la neige, Épisode 46 de série Malicieuse Kiki
 Tombe la neige, titre d'un poésie d'Andrée Brunin et musique pour voix et violoncelle par Damien Top